Позняк Андрій Анатолійович — один із Небесної сотні. Герой України.
 Позняк Андрій Микитович — повний кавалер ордена Слави.
 Беата Позняк (1960) — польська актриса, режисер кіно і театру, кінематографічний продюсер, художниця.
 Броніслав Позняк (1877—1953) — піаніст.
 Позняк Володимир Тимофійович (1930—1993) — відомий український історик. Доктор історичних наук, професор.
 Позняк Віктор Генріхович — Герой Радянського Союзу.
 Позняк Дан Іванович — радянський боксер, олімпійський чемпіон.
 Позняк Зенон Станіславович — білоруський політик і громадський діяч.
 Позняк Лариса ( 1985) — українська модель і акторка. Є представником Fashion TV.
 Позняк Наталія Вікторівна (нар. 1972) — українська поетка, перекладачка, журналістка.
 Позняк Павло Іванович (1929—2001) — український журналіст, прозаїк, перекладач.
 Позняк Степан Павлович — український учений у галузі ґрунтознавства.